Typhoon F12 — инновационное полуавтоматическое ружье 12-ого калибра с газоотводной системой перезарядки, выполненное в компоновке платформы AR-15 и практически полностью повторяет её органы управления, предоставляя возможность стрелкам-практикам применять уже отработанные на «черных» винтовках навыки обращения с оружием.

Устройство 
Газовая камера, поршень и возвратная пружина расположены непосредственно вокруг ствола оружия, благодаря чему стало возможным уменьшить диаметр цевья и сделать его более ухватистым. Газовый механизм самоочищающийся, что позволяет эксплуатировать ружье длительное время без чистки. Адаптируемую газовую камеру возможно отрегулировать под легкие и тяжелые навески дроби для обеспечения стабильной работы системы. Ствол ружья имеет длину 47 см, изготовлен из стали. Внутренний канал ствола хромирован.
На ресивере, выполненном из алюминиевого сплава, а также на консольном цевье расположены планки Пикатинни для установки прицельных приспособлений и стрелковых аксессуаров (дополнительных рукоятей, фонарей, лазерных целеуказателей и т. д.). Предохранитель ружья двухсторонний, ударно-спусковой механизм одноступенчатый с возможностью регулировки усилия спуска. На ружье установлена труба-адаптер приклада. Пистолетная рукоять ружья взаимозаменяема с аналогичными, совместимыми с карабинами на базе AR.

Модификации 
 Typhoon F12 Sport — модификация, адаптированная прежде всего, для практической стрельбы и спорта. Добавлена возможность перенести рукоять взведения на левую сторону, установлен эффективный дульный тормоз-компенсатор, доработаны элементы управления ружьем (мягкость работы кнопки сброса магазина, затворной задержки и тд), а также возможность переноса клавиши сброса затворной задержки под спусковую скобу. Комплектуется пластиковым кейсом, тремя магазинами (на 2, и 2 ед. емкостью 10 патронов), ключами для разборки/регулировки, маслом, ДТК, насадкой для установки чоковых сужений, 3 чоками — (цилиндр, получок, чок).

В массовой культуре

Компьютерные игры 
 Warface

Источники 
 https://wf.mail.ru/wiki/index.php/Typhoon_F12

См. также 
 АК-Альфа
 Warface

Огнестрельное оружие Турции